Zawody rozpoczynające Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się w Wiśle w dniach 21–22 lipca 2018 roku.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał Kamil Stoch skokiem na 137 metr pokonując o niespełna dziewięć punktów drugiego Piotra Żyłę. Wszyscy reprezentanci Polski pomyślnie zakwalifikowali się do konkursu głównego. W konkursie zdyskwalifikowany został reprezentant Kazachstanu Aleksiej Korolew, który posiadał nieprzepisowy kombinezon. Kwalifikacje w całości zostały przeprowadzone z belki trzynastej, a swoje skoki oddało sześćdziesięciu jeden zawodników.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Polski. Pozostałe miejsca na podium zajęły kolejno drużyny Niemiec oraz Norwegii. Zawody przeprowadzano z belek od trzynastej do szesnastej.

Konkurs indywidualny wygrał zwycięzca kwalifikacji Kamil Stoch z przewagą ponad ośmiu punktów nad zajmującym drugie miejsce Piotrem Żyłą. Na trzecim miejscu uplasował się Norweg Halvor Egner Granerud, który po pierwszej serii zajmował pozycję dziewiątą. W czołowej dziesiątce znalazł się także uplasowany na miejscu piątym Dawid Kubacki. Łącznie w serii finałowej punktowało siedmiu reprezentantów Polski. Pierwsza seria rozgrywana była z belek trzynastej oraz czternastej, a z powodu zmiennych warunków wietrznych seria druga odbyła się z platform szesnastej i siedemnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle była Agnieszka Baczkowska oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym byliPekka Hyvärinen, a jego asystentem – Fritz Koch. Odpowiedzialnym za sprawdzanie sprzętu był Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 20 lipca 2018

Konkurs drużynowy – 21 lipca 2018

Konkurs indywidualny – 22 lipca 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle
2018 w polskim sporcie